Az 1931-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 5. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Garbarnia Kraków nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1931
Lengyel 1